Stati Uniti d'America
Des Arc – capoluogo della Contea di Prairie, Arkansas
Des Arc – villaggio della Contea di Iron, Missouri